Il tabellone singolare del Jakarta Challenger 2 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mark Keil. In finale ha sconfitto Scott Patridge (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Kim Bong-Soo (semifinali)
 Assente
  David Harkness (secondo turno)
  Scott Patridge (finale)

 Assente
  Mike Briggs (quarti di finale)
  Harald Rittersbacher (quarti di finale)
  Ugo Colombini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Jakarta Challenger 1990